Yenice (türkisch: „ziemlich neu“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

Landkreise (İlçe):

 Yenice (Çanakkale), eine Kreisstadt und ein Landkreis in der Provinz Çanakkale
 Yenice (Karabük), eine Kreisstadt und ein Landkreis in der Provinz Karabük

Gemeinden (Belediye):

 Yenice (Çamoluk), eine Gemeinde im Landkreis Çamoluk der Provinz Giresun
 Yenice (Çorlu), eine Gemeinde im Landkreis Çorlu der Provinz Tekirdağ
 Yenice (Darende), eine Gemeinde im Landkreis Darende der Provinz Malatya
 Yenice (Doğanhisar), eine Gemeinde im Landkreis Doğanhisar der Provinz Konya
 Yenice (Emet), eine Gemeinde im Landkreis Emet der Provinz Kütahya
 Yenice (Karacasu), eine Gemeinde im Landkreis Karacasu der Provinz Aydın
 Yenice (Pınarhisar), eine Gemeinde im Landkreis Pınarhisar der Provinz Kırklareli
 Yenice (Sürmene), eine Gemeinde im Landkreis Sürmene der Provinz Trabzon
 Yenice (Tarsus), eine Gemeinde im Landkreis Tarsus der Provinz Mersin
 Yenice-i Vardar, türkische Bezeichnung für die Stadt Giannitsa (bis 1926: Genitsa), Griechenland, Zentralmakedonien

Dörfer (Köy):

 Yenice (Adıyaman), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Adıyaman
 Yenice (Ağaçören), ein Dorf im Landkreis Ağaçören der Provinz Aksaray
 Yenice (Akçakoca), ein Dorf im Landkreis Akçakoca der Provinz Düzce
 Yenice (Akhisar), ein Dorf im Landkreis Akhisar der Provinz Manisa
 Yenice (Alaca), ein Dorf im Landkreis Alaca der Provinz Çorum
 Yenice (Alaçam), ein Dorf im Landkreis Alaçam der Provinz Samsun
 Yenice (Alanya), ein Dorf im Landkreis Alanya der Provinz Antalya
 Yenice (Araç), ein Dorf im Landkreis Araç der Provinz Kastamonu
 Yenice (Artova), ein Dorf im Landkreis Artova der Provinz Tokat
 Yenice (Ayancık), ein Dorf im Landkreis Ayancık der Provinz Sinop
 Yenice (Aydıncık), ein Dorf im Landkreis Aydıncık der Provinz Yozgat
 Yenice (Ayvacık), ein Dorf im Landkreis Ayvacık der Provinz Samsun
 Yenice (Balıkesir), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Balıkesir
 Yenice (Balışeyh), ein Dorf im Landkreis Balışeyh der Provinz Kırıkkale
 Yenice (Banaz), ein Dorf im Landkreis Banaz der Provinz Uşak
 Yenice (Bandırma), ein Dorf im Landkreis Bandırma der Provinz Balıkesir
 Yenice (Bayramiç), ein Dorf im Landkreis Bayramiç der Provinz Çanakkale
 Yenice (Beytüşşebap), ein Dorf im Landkreis Beytüşşebap der Provinz Şırnak
 Yenice (Biga), ein Dorf im Landkreis Biga der Provinz Çanakkale
 Yenice (Bismil), ein Dorf im Landkreis Bismil der Provinz Diyarbakır
 Yenice (Bozdoğan), ein Dorf im Landkreis Bozdoğan der Provinz Aydın
 Yenice (Büyükorhan), ein Dorf im Landkreis Büyükorhan der Provinz Bursa
 Yenice (Çayeli), ein Dorf im Landkreis Çayeli der Provinz Rize
 Yenice (Cide), ein Dorf im Landkreis Cide der Provinz Kastamonu
 Yenice (Çorum), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Çorum
 Yenice (Çüngüş), ein Dorf im Landkreis Çüngüş der Provinz Diyarbakır
 Yenice (Demirci), ein Dorf im Landkreis Demirci der Provinz Manisa
 Yenice (Dernekpazarı), ein Dorf im Landkreis Dernekpazarı der Provinz Trabzon
 Yenice (Develi), ein Dorf im Landkreis Develi der Provinz Kayseri
 Yenice (Dikili), ein Dorf im Landkreis Dikili der Provinz İzmir
 Yenice (Diyarbakır), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Diyarbakır
 Yenice (Enez), ein Dorf im Landkreis Enez der Provinz Edirne
 Yenice (Gelendost), ein Dorf im Landkreis Gelendost der Provinz Isparta
 Yenice (Gercüş), ein Dorf im Landkreis Gercüş der Provinz Batman
 Yenice (Gülnar), ein Dorf im Landkreis Gülnar der Provinz Mersin
 Yenice (Gümüşhane), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Gümüşhane
 Yenice (Hacıbektaş), ein Dorf im Landkreis Hacıbektaş der Provinz Nevşehir
 Yenice (Hanönü), ein Dorf im Landkreis Hanönü der Provinz Kastamonu
 Yenice (Harran), ein Dorf im Landkreis Harran der Provinz Şanlıurfa
 Yenice (Havza), ein Dorf im Landkreis Havza der Provinz Samsun
 Yenice (Hüyük), ein Dorf im Landkreis Hüyük der Provinz Konya
 Yenice (İhsaniye), ein Dorf im Landkreis İhsaniye der Provinz Afyonkarahisar
 Yenice (İskilip), ein Dorf im Landkreis İskilip der Provinz Çorum
 Yenice (İzmit), ein Dorf im Landkreis İzmit der Provinz Kocaeli
 Yenice (Kağızman), ein Dorf im Landkreis Kağızman der Provinz Kars
 Yenice (Karakoçan), ein Dorf im Landkreis Karakoçan der Provinz Elazığ
 Yenice (Karatay), ein Dorf im Landkreis Karatay der Provinz Konya
 Yenice (Kelkit), ein Dorf im Landkreis Kelkit der Provinz Gümüşhane
 Yenice (Koyulhisar), ein Dorf im Landkreis Koyulhisar der Provinz Sivas
 Yenice (Kütahya), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kütahya
 Yenice (Lapseki), ein Dorf im Landkreis Lapseki der Provinz Çanakkale
 Yenice (Malatya), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Malatya
 Yenice (Malkara), ein Dorf im Landkreis Malkara der Provinz Tekirdağ
 Yenice (Manisa), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Manisa
 Yenice (Mardin), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Mardin
 Yenice (Merzifon), ein Dorf im Landkreis Merzifon der Provinz Amasya
 Yenice (Midyat), ein Dorf im Landkreis Midyat der Provinz Mardin
 Yenice (Muğla), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Muğla
 Yenice (Mustafakemalpaşa), ein Dorf im Landkreis Mustafakemalpaşa der Provinz Bursa
 Yenice (Nallıhan), ein Dorf im Landkreis Nallıhan der Provinz Ankara
 Yenice (Ödemiş), ein Dorf im Landkreis Ödemiş der Provinz İzmir
 Yenice (Orta), ein Dorf im Landkreis Orta der Provinz Çankırı
 Yenice (Pazarlar), ein Dorf im Landkreis Pazarlar der Provinz Kütahya
 Yenice (Polatlı), ein Dorf im Landkreis Polatlı der Provinz Ankara
 Yenice (Şanlıurfa Merkez), ein Dorf im zentralen Bucak des zentralen Landkreises der Provinz Şanlıurfa
 Yenice (Şanlıurfa Kabahaydar), ein Dorf im Bucak Kabahaydar des zentralen Landkreises der Provinz Şanlıurfa
 Yenice (Saraydüzü), ein Dorf im Landkreis Saraydüzü der Provinz Sinop
 Yenice (Selendi), ein Dorf im Landkreis Selendi der Provinz Manisa
 Yenice (Selim), ein Dorf im Landkreis Selim der Provinz Kars
 Yenice (Seydişehir), ein Dorf im Landkreis Seydişehir der Provinz Konya
 Yenice (Sivas), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Sivas
 Yenice (Sur), ein Dorf im Landkreis Sur der Provinz Diyarbakır
 Yenice (Tekirdağ), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Tekirdağ
 Yenice (Tokat), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Tokat
 Yenice (Yağlıdere), ein Dorf im Landkreis Yağlıdere der Provinz Giresun
 Yenice (Yapraklı), ein Dorf im Landkreis Yapraklı der Provinz Çankırı
 Yenice (Yayladağı), ein Dorf im Landkreis Yayladağı der Provinz Hatay
 Yenice (Yomra), ein Dorf im Landkreis Yomra der Provinz Trabzon

 Yenice (Haymana), früherer Name von Sindiren im Landkreis Haymana der Provinz Ankara
Gewässer:
 Yenice, alternativer Name für den Filyos Çayı

Siehe auch
 Yenidje
 Yenidze